Марфа Семеновна Ники́тина (урожденная — Дани́лова) (род. 12.07.1989) — российская шашистка. Международный мастер, мастер спорта России (2007). Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года в Якутске. Член сб. России. Выступала за клуб «Кычкин — I» (обладательница Кубка России по международным шашкам среди клубных команд 2010 у женщин).

Студентка Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.

Тренер — Н. Н. Кычкин-II. Выпускница 2006-07 Чурапчинской ДЮСШ

Увлечения 
«Любит слушать музыку, играть в волейбол».

Примечания 

Чурапчинская шашечная школа
Чемпионы России по международным шашкам
Шашисты России
Мастера спорта России по шашкам
Шашисты Якутии
Сборная России по шашкам